Trompette steht für
Château Trompette (Bordeaux), Burg in Frankreich
Trompette marine, Trumscheit, Streichinstrument 
Trompette harmonique, Orgelregister
Siehe auch:
Trompet
Zeche Trompette
Trompete (Begriffsklärung)